Оте́ску, Отте́ску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Отеску, Йон Нонна (1888—1940) — румынский композитор, дирижёр и педагог. Брат Н. Оттеску.
  (1885–1950) — румынский писатель и политик. Брат Й. Н. Отеску.